Kungstorget är namnet på ett torg i en del svenska städer:

Kungstorget, Göteborg
Kungstorget, Helsingborg
Kungstorget, Hässleholm
Kungstorget, Kalmar
Kungstorget, Lysekil
Kungstorget, Norrköping
Kungstorget, Trollhättan
Kungstorget, Uddevalla

Se även 
Kungstorget, Tartu (Kuningaplats) i Tartu
Koningsplein i Amsterdam

Torg i Sverige